Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2019/20 (Frauen) enthält alle Spielerinnen, die für die deutsche Schachbundesliga der Frauen 2019/2021 gemeldet wurden und deren Einzelergebnisse.

Allgemeines 
Die zwölf Vereine durften sechs Stammspielerinnen und maximal acht Ersatzspielerinnen melden. Nicht alle gemeldeten Spielerinnen kamen auch zum Einsatz. Während TuRa Harksheide, der SK Lehrte und der SV Medizin Erfurt mit je neun eingesetzten Spielerinnen auskam, spielten bei den Karlsruher Schachfreunden 13 Spielerinnen mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 131 Spielerinnen zum Einsatz, von denen 15 keinen Wettkampf versäumten. Punktbeste Spielerin war Anna Zatonskih (Baden-Baden) mit 9 Punkten aus 11 Partien. Julia Antolak (Harksheide) erreichte 8 Punkte aus 11 Partien, Lela Dschawachischwili, Irina Bulmaga und Lilit Mkrttschjan (alle Schwäbisch Hall) je 7,5 Punkte, wobei Dschawachischwili 11 Partien spielte, Bulmaga und Mkrttschjan je 9.
Mit Polina Schuwalowa, Anna Gwanzeladse (beide Bad Königshofen), Sophie Milliet, Sopiko Guramischwili, Karina Ambarzumowa (alle Schwäbisch Hall), Elisabeth Pähtz, Josefine Heinemann (beide Baden-Baden), Anschelika Walkowa (Deizisau) und Magdaléna Miturová (Rodewisch) erreichten neun Spielerinnen 100 %, von diesen spielten Pähtz und Heinemann je sieben Partien, Miturová fünf, Ambarzumowa vier, Schuwalowa, Milliet und Guramischwili je zwei, Gwanzeladse und Walkowa je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2019); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2019); bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2019; ARM = Armenien, AUT = Österreich, BIH = Bosnien und Herzegowina, BLR = Weißrussland, BUL = Bulgarien, CHN = China, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, EGY = Ägypten, ENG = England, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IND = Indien, IRI = Iran, ISR = Israel, KAZ = Kasachstan, LTU = Litauen, MDA = Republik Moldau, NED = Niederlande, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCO = Schottland, SLO = Slowenien, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, TUR = Türkei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

SC Bad Königshofen

SK Schwäbisch Hall

OSG Baden-Baden

SF Deizisau

Rodewischer Schachmiezen

Hamburger SK

TuRa Harksheide

SK Lehrte

SV Weißblau Allianz Leipzig

SV 1920 Hofheim

SV Medizin Erfurt

Karlsruher Schachfreunde

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in der Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Sarah Papp hieß bis zur Saison 2018/19 Sarah Hoolt.
 Zuzana Hagarová hieß bis zur Saison 2018/19 Zuzana Štočková.
 Karina Cyfka hieß früher Karina Szczepkowska-Horowska.

Weblinks 

 Übersicht beim Deutschen Schachbund

Schachbundesliga der Frauen
Wikipedia:Liste
Schach 2019
Schach 2020
Schach 2021